

Сунгурово — село, Заводоуковський міський округ, Тюменська область
 Сунгурово — село, Мокроусовський округ, Курганська область